Revoluční kalendář může být:
 Francouzský revoluční kalendář
 Sovětský revoluční kalendář